Барон Владимир Николаевич фон Майдель ( — ?) — русский	генерал-майор, участник русско-японской, Первой мировой и гражданской войн.

Биография 
 1882 — окончил Владимирский Киевский кадетский корпус.
 31 августа 1882 — вступил в службу.
 1885 — окончил Михайловское артиллерийское училище, выпущен подпоручиком (ВП 7.08.1885) в 15-ю конно-артиллерийскую батарею (1885-11.07.1894).
 12 августа 1887 — поручик.
 1889—1892 — окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду.
 6 мая 1892 — штабс-капитан.
 11 июля 1894 — 12 ноября 1896: обер-офицер для поручений при штабе Закаспийской области.
 30 августа 1894 — капитан.
 12 ноября 1896 — 16 января 1898: старший адъютант штаба 32-й пехотной дивизии.
 1 января 1897 — 1 января 1898: цензовое командование эскадроном в 35-м драгунском Белгородском полку.
 16 января 1898 — 9 сентября 1898: обер-офицер для особых поручений при штабе 9-го армейского корпуса.
 9 сентября 1898 — 17 июля 1899: начальник строевого отдела штаба Михайловской крепости.
 17 июля 1899 — 10 июля 1903: прикомандирован к Елисаветградскому кавалерийскому юнкерскому училищу для преподавания военных наук.
 6 декабря 1899 — подполковник.
 10 июля 1903 — 15 февраля 1905:  начальника штаба 15-й кавалерийской дивизии.
 15 февраля 1905 — 5 октября 1910: начальник штаба этой же дивизии.
 6 декабря 1903 — произведён в полковники за отличие.
 1 мая — 1 сентября 1904: прикомандирован к 46-му драгунскому Переяславскому полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства в кавалерийском полку.
 1904—1905 — участвовал в русско-японской войне.
 1 августа — 26 августа 1907: прикомандирован к пехоте.
 12 мая — 10 июля 1908: прикомандирован к артиллерии.
 5 октября 1910 — генерал-майор за отличие.
 5 октября 1910 — 9 ноября 1913: начальник Тверского кавалерийского училища.
 9 ноября 1913 — 22 августа 1914: командир 2-й бригады 3-й кавалерийской дивизии.
 Август 1914 — участвовал в походе в Восточную Пруссию. Во время Восточно-Прусской операции 1914 г. с 22 августа — командир бригады 3-й кавалерийской дивизии.
 11 октября 1914 — начальник 1-й отдельной кавалерийской бригады.
 5 декабря 1914 — 21 августа 1915: командующий 1-й кавалерийской дивизией.
 21 август 1915 — зачислен в резерв чинов при штабе Двинского военного округа.
 16 октября 1916 — в распоряжении начальника Генерального штаба.
 29 января 1918 — в распоряжении начальника штаба Кавказского фронта.
 Во время Гражданской войны в Вооруженных силах Юга России, взят в плен.
 Добровольно вступил в РККА.
 Начадмхозотдела УпВОСО штавостфронта.
 Начальник 1-го отделения УпВОСО штатуркфронта.
 Помначвосо Кавказского фронта.
 Помощник начальника Волго-Бугульминской железной дороги.
 Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920.
 9 мая 1921 — помначВОСО Западного фронта.
 27 октября 1921 — откомандирован в распоряжение Начвуззап.
 28 октября 1921 — начальник Учебного Отдела Управления Военно-Учебных заведений Западного фронта.
 На 1930 на преподавательской работе в Москве.

Семья 
Братья:
 Борис Николаевич (р. 21.06.1871) — полковник артиллерии
 Игнатий Николаевич

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1896)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1899)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1903)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1906)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1908; 28.02.1909)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (06.12.1913)
 Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (ВП 13.10.1914)
 Мечи к Ордену Святого Владимира 3-й степени (ВП 19.05.1916).

Примечания

Литература 
 Список генералам  по старшинству. , 1914. С. 642;
 
 «Немцы России» — энциклопедия, том 2: К — О. Председатель редакционной коллегии — В. Карев. Москва, Издательство «Энциклопедия Российских Немцев», 2004 г. С.375 — 747 страницы. ISBN 5-93227-002-0

Ссылки 
 Биография на сайте «Русская императорская армия»
 
 Майдели на сайте «Центр генеалогических исследований»

Владимир Николаевич
Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Преподаватели Елисаветградского кавалерийского училища
Начальники Тверского кавалерийского училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Генерал-майоры (Российская империя)
Царские офицеры на службе в РККА